Редмонд, Redmond — многозначный термин:

Персоналии 
  (род. 1979) — новозеландский крикетчик, игрок национальной сборной.
  (род. 1993) — игрок в американский футбол в составе клубов НФЛ «Индианаполис Колтс» и «Даллас Ковбойс».
  (род. 1995) — игрок в американский футбол в составе клуба НФЛ «Цинциннати Бенгалс».
 Редмонд, Барбара — ирландский игрок в камоги, чемпионка Ирландии в составе команды графства Дублин (1984) и клуба «Крамлин» (1985), сестра Ивонн, Эйлин и Энн Редмонд.
  (ур. Маллик; 1905—1952) — ирландский политик, член Палаты представителей (1933—1952), супруга Уильяма Редмонда (1886—1932).
  (1912—1978) — новозеландский легкоатлет и бильярдист, чемпион Новой Зеландии в метании диска (1947—1951).
 Редмонд, Гренвилль (1871—1935) — американский пейзажист.
 Редмонд, Дерек (род. 1965) — британский бегун.
  (1918—1999) — британский инженер, президент Института инженеров-электриков (1978).
 Редмонд, Джемма (1978—2016) — ирландский биотехнолог.
  (род. 1977) — игрок в американский футбол в составе клуба НФЛ «Джэксонвилл Джагуарс».
  (род. 1946) — американский фотограф, чьи работы входят в частности в собрания Национальной галереи Канады и чикагского Музея современной фотографии.
  (1806—1865) — ирландский банкир и политик, член Палаты общин Великобритании (1859—1865), дядя Уильяма Редмонда.
 Редмонд, Джозеф Майкл (1858—1921) — ирландский врач, президент Королевской коллегии врачей Ирландии (1906—1908).
  (род. 1977) — игрок в американский футбол, победитель Супербоула в составе клуба «Нью-Ингленд Пэтриотс» (2002).
 Редмонд, Джон (1856—1918) — ирландский политик, сын Уильяма Редмонда (1825—1880), отец Уильяма Редмонда (1923—1932).
  (род. 1949) — канадский хоккеист, игрок клубов НХЛ.
  (род. 1987) — ирландский хёрлер, игрок чемпионата Ирландии в составе команды графства Уэксфорд.
 Редмонд, Дэниел (род. 1991) — английский футболист.
 Редмонд, Зак (род. 1988) — американский хоккеист.
  — ирландский игрок в камоги, чемпионка Ирландии в составе команды графства Дублин (1984) и клуба «Крамлин» (1985), сестра Барбары, Эйлин и Энн Редмонд.
  (род. 1942) — зимбабвийский спортивный стрелок, участник Олимпийских игр (1980).
  (род. 1972) — канадский и американский хоккеист, игрок клуба НХЛ «Лос-Анджелес Кингз».
  (род. 1965) — канадский хоккеист, игрок клуба НХЛ «Лос-Анджелес Кингз» и «Эдмонтон Ойлерс».
 Редмонд, Крис — американский спортсмен, чемпион США по воднолыжному спорту в общем разряде (1976).
 Редмонд, Ли (род. 1941) — обладательница самых длинных ногтей в мире.
  (род. 1953) — ирландский гребец, участник Олимпийских игр (1976).
 Редмонд, Лора (род. 1981) — британская легкоатлетка, чемпионка Любительской атлетической ассоциации Англии по семиборью (2001).
  (род. 1974) — американский бейсболист, победитель Мировой серии в составе клуба «Флорида Марлинс» (2003).
  (род. 1950) — ирландский комик.
 Редмонд, Майкл (род. 1963) — игрок в го.
 Редмонд, Мардж (род. 1924) — американская актриса и певица.
  (род. 1955) — американский баскетболист, игрок клуба НБА «Канзас-Сити Кингз».
  (1937—1997) — британский политик, член Палаты общин (1983—1997).
 Редмонд, Микки (род. 1947) — канадский хоккеист, обладатель Кубка Стэнли в составе клуба «Монреаль Канадиенс» (1968, 1969).
 Редмонд, Митчелл — ирландский футболист, обладатель Ирландского кубка (1881), брат футболиста Роберта Редмонда.
  (1863—1930) — ирландский скульптор.
  (род. 1991) — австралийская велогонщица, участница чемпионата мира по велокроссу в составе национальной сборной (2016).
 Редмонд, Нейтан (род. 1994) — английский футболист.
 Редмонд, Пэм — австралийская нетболистка, чемпионка мира (1975, 1979).
 Редмонд, Роберт — ирландский футболист, обладатель Ирландского кубка (1881), брат Митчелла Редмонда.
  (1919—2006) — британский политик, член Палаты общин (1970—1974).
  (1892—1982) — американский юрист, президент Американского географического общества (1934—1947) и музея «Метрополитен» (1947—1964).
  (род. 1947) — игрок в американский футбол, игрок клубов НФЛ «Атланта Фэлконс» и «Детройт Лайонс».
  (род. 1967) — британский футболист, финалист Кубка полноправных членов в составе клуба «Манчестер Сити» (1986).
  (род. 1988) — ирландский игрок в камоги, победитель Клубного чемпионата Ирландии (2011).
  (род. 1985) — американский бейсболист, обладатель Кубка мира (2009).
  (род. 1937) — игрок в американский футбол в составе клуба НФЛ «Сент-Луис Кардиналс».
  (1927—1997) — новозеландский мотогонщик, бронзовый медалист чемпионата Новой Зеландии по спидвею (1950), победитель Открытого чемпионата Шотландии (1961).
 Редмонд, Уилл (род. 1993) — игрок в американский футбол.
  (1861—1917) — ирландский юрист, военный и политический деятель, член Палаты общин Великобритании (1883—1917), сын Уильяма Редмонда (1825—1880).
  (1825—1880) — ирландский политик, член Палаты общин Великобритании (1872—1880), племянник Джона Эдварда Редмонда, отец Джона (1856—1918) и Уилли Редмондов.
  (1886—1932) — ирландский военный и политический деятель, член Палаты общин Великобритании (1910—1922) и Палаты представителей Ирландии (1923—1932), сооснователь партии «Национальная лига» (1926), сын Джона Редмонда (1856—1918), супруг Бриджет Редмонд.
  (1908—1992) — американский политик, председатель Палаты представителей штата Иллинойс (1975—1981).
  (род. 1955) — американский политик, член Палаты представителей (1997—1999).
  (род. 1949) — британский телепродюсер и сценарист, лауреат Британской премии в области мыльных опер за особые достижения (2001).
  — ирландский игрок в гэльский футбол, чемпион Ирландии в составе команды графства Дублин (1995).
  (род. 1959) — британская актриса, лауреат премии газеты The Stage (1998).
  (в замужестве — Лоулор) — ирландский игрок в камоги и спортивная судья, чемпионка Ирландии в составе клуба «Крамлин» (1985), президент Ассоциации камоги (2012—2015), сестра Барбары, Ивонн и Энн Редмонд.
  — американский археолог, член Национальной академии наук (с 2014).
 Редмонд, Эндрю — контрабасист, лауреат Международной премии в области классической музыки в современной категории (2018).
 Редмонд, Энн — ирландский игрок в камоги и спортивная судья, чемпионка Ирландии в составе клуба «Крамлин» (1985), сестра Барбары, Ивонн и Эйлин Редмонд.
  (1883—1966) — американский военный деятель, и. о. начальника управления национальной гвардии (1929).
  (род. 1937) — американский поэт, лауреат Американской книжной премии (1993, 2012).

Топоним 
 Редмонд — город в округе Кинг штата Вашингтон в США, место расположения штаб-квартиры компании Microsoft.
 Редмонд — город в округе Дешутс штата Орегон в США.

Другое 
 Redmond — российский производитель бытовой техники.